Пења Колорада има више значења:

 Пења Колорада (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Колорада (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Колорада (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Колорада (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Колорада (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пења Колорада (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пења Колорада (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пења Колорада (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пења Колорада (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пења Колорада (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пења Колорада (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Колорада (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Колорада (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Колорада (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења Колорада (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Сан Мигел Санта Флор), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Колорада (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пења Колорада (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику